Матч за звание чемпиона мира по чекерсу среди мужчин 2017 года по версии 3-Move (с жеребьёвкой трёх первых ходов) проходил с 9 по 22 сентября в Ливорно (Италия) между действующим чемпионом мира Микеле Боргетти (Италия) и претендентом Сержио Скарпетта (Италия), выигравшим право на матч в отборочном турнире в Риме в 2016 году. Сержио Скарпетта победил в матче со счётом (+6 =29 -1) и стал чемпионом мира.

Регламент 
Планировалось сыграть 20 микро-матчей по две партии в каждом с жеребьёвкой трёх первых ходов на каждый микро-матч (всего 40 партий). Матч завершился досрочно после 36 партий ввиду значительного преимущества Сержио Скарпетты. Церемония награждения состоится 23 сентября.

Контроль времени — 24 хода за час плюс 30 секунд на ход.

Призовой фонд: € 4,000 (60% - чемпиону мира, 40% - вице-чемпиону мира, 50% - в случае ничьей).

Главный рефери: Алан Миллон (США).

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Матч на сайте итальянской федерации шашек
 Матчи на facebook.com
 Партии матча

Соревнования по чекерсу
2017 год в шашках